«Хор» () — американский телевизионный сериал, выходивший на канале Fox с 19 мая 2009 по 20 марта 2015 года, и рассказывавший о хоре «Новые горизонты» вымышленной школы имени Уильяма МакКинли в городе Лайма, штат Огайо.

Сезоны

1 сезон 

Первый сезон включает в себя 22 серии, вышедшие в США в период с 19 мая 2009 года по 8 июня 2010 года. В России он был впервые показан на канале ТНТ с 15 сентября по 14 октября 2010 года.

2 сезон 

Второй сезон включает в себя 22 серии, которые длились в период с 21 сентября 2010 года по 24 мая 2011 года.

3 сезон 

Третий сезон включает в себя 22 серии, которые длились в период с 20 сентября 2011 года по 22 мая 2012 года.

4 сезон 

Четвёртый сезон включает в себя 22 серии, которые длились в период с 13 сентября 2012 года по 9 мая 2013 года. Райан Мёрфи подтвердил, что все постоянные актеры из третьего сезона вернутся в шоу и в четвёртом сезоне, хотя «это не означает, что они все будут в 22 эпизодах».

5 сезон 

Пятый сезон включает в себя 20 серий, которые длились в период с 26 сентября 2013 года по 13 мая 2014 года.

6 сезон 
Шестой сезон включает в себя 13 серий. Премьера заключительного сезона — 9 января 2015 по 20 марта 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 «Хор» на Internet Movie Database

Хор
Хор (телесериал)